Ricardo er en spansk og portugisisk variant af navnet Ricard.

Personer som kaldes Ricardo 
 David Ricardo – engelsk økonom (1772-1823)
 Ricardo (fodboldspiller, født 1976) – portugisisk fodboldspiller (Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira, født 1976)
 Ricardo Domingos Barbosa Pereira – portugisisk fodboldspiller (født 1993)
 Richard Møller Nielsen – dansk fodboldspiller og -træner (1937-2014)

Personer der hedder Ricardo til fornavn 
 Kaká – brasiliansk fodboldspiller (Ricardo Izecson dos Santos Leite, født 1982)
 Ricardo Alexandre dos Santos – brasiliansk fodboldspiller (født 1976)
 Ricardo Álvarez – argentinsk fodboldspiller (født 1988)
 Ricardo Alves Pereira – brasiliansk fodboldspiller (født 1988)
 Ricardo Antonio Chavira – mexicansk/amerikansk skuespiller (født 1971)
 Ricardo Bochini – argentinsk fodboldspiller (født 1954)
 Ricardo Cabanas – schweizisk fodboldspiller (født 1979)
 Ricardo Carvalho – portugisisk fodboldspiller (født 1978)
 Ricardo Cavalcante Ribeiro – brasiliansk fodboldspiller (født 1971)
 Ricardo Clark – amerikansk fodboldspiller (født 1983)
 Ricardo Costa – portugisisk fodboldspiller (født 1981)
 Ricardo Domingos Barbosa Pereira – portugisisk fodboldspiller (født 1993)
 Ricardo Fuller – jamaikansk fodboldspiller (født 1979)
 Ricardo Gallego – spansk fodboldspiller (født 1959)
 Ricardo Gardner – jamaikansk fodboldspiller (født 1978)
 Ricardo Giusti – argentinsk fodboldspiller (født 1956)
 Ricardo Lagos – chilensk socialistisk politiker og tidligere præsident (født 1938)
 Ricardo Leoncio Elías Arias – Perus præsident i 1931 (1874-1951)
 Ricardo Lucas – brasiliansk fodboldspiller (født 1974)
 Ricardo Martinelli – Panamas præsident 2009-2014 (født 1952)
 Ricardo Roberto Barreto da Rocha – brasiliansk fodboldspiller (født 1962)
 Ricardo Rodríguez – schweizisk fodboldspiller (født 1992)
 Ricardo Quaresma – portugisisk fodboldspiller (født 1983)
 Ricardo Villalobos – chilensk musiker (født 1970)
 Ricardo Zamora – spansk fodboldspiller (1901-1978)

Personer der hedder Ricardo til efternavn 
 David Ricardo – engelsk økonom (1772-1823)